De UCI World Tour 2015 was de vijfde editie van deze internationale wielercompetitie op de wielerkalender die door de UCI werd georganiseerd.

Aan de wedstrijden namen zeventien wielerploegen deel die verzekerd waren van deelname aan alle wedstrijden. Deze ploegen hadden niet alleen het recht maar ook de plicht deel te nemen aan alle wedstrijden. Deelname van andere ploegen werd geregeld door het systeem van wildcards.

Ploegen 
De volgende ploegen namen deel aan het seizoen 2015. Vier wijzigingen: Cannondale Pro Cycling en Team Garmin-Sharp waren gefuseerd, Team Europcar kreeg geen verlenging, omdat ze de financiën niet rond kregen, IAM Cycling maakte haar debuut in de World Tour, en Team Giant-Alpecin ging rijden op een Duitse licentie. Op 10 december 2014 werd Astana als zeventiende en laatste ploeg toegevoegd, ondanks de dopinggevallen bij de ploeg in 2014.

Wedstrijden 
Ten opzichte van het seizoen 2014 is er één grote wijziging. De Ronde van Peking wordt niet meer georganiseerd.

Kalender

Uitslagen per wedstrijd

Eindstanden

Individueel

Ploegen

Landen

Wildcards 
Naast de zeventien ploegen die aan elke wedstrijd mogen (en moeten) deelnemen kon elke organisator een aantal wildcards verdelen onder professionele continentale teams, bijvoorbeeld vanwege goede resultaten of omdat ze uit het betreffende land komen.

Externe link
Officiële website